Виктор Яковлевич Суббо́тин (1911—1994) — советский хозяйственный деятель.

Биография 
Родился 8 сентября 1911 года на территории современного Пермского края. Окончил Московский зоотехнический институт (1935).

Старший зоотехник племенного скота в совхозе села Тельмана в Карагандинской области, затем в совхозе села Шалабай Семипалатинской области. В 1938—1947 годах — зоотехник, старший зоотехник, главный зоотехник, начальник отдела зоотехники Министерства совхозов Казахской ССР. В 1947—1954 годах — начальник отдела, член коллегии, заместитель начальника управления животноводческих совхозов, начальник управления, заместитель министра в аппарате Министерства совхозов КССР.

В 1954—1964 годах — заместитель заведующего, заведующий отдела сельского хозяйства ЦК КП Казахстана, заместитель председателя министерства сельского хозяйства ЦК КП Казахстана. Министр сельского хозяйства КССР (1964—1965), с 1965 года — заместитель министра сельского хозяйства КССР.

У Субботина — более 20 научных трудов по животноводству.

Жена — Спиридонова Таисия Антоновна; две дочери: Валентина, 1942 г. р., Ольга, 1951 г. р.

Награды и премии 
 заслуженный зоотехник Казахской ССР (1971)
 Сталинская премия первой степени (1951) — за выведение новой породы крупного рогатого скота «Казахская белоголовая».
 четыре ордена Трудового Красного Знамени
 медали

Литература 
 Қазақ Совет энциклопедиясы, 1976 жыл, Алматы, 10 том, 429—432 бет
 Алма-Ата: энциклопедия

Министры сельского хозяйства Казахской ССР
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Заслуженные зоотехники Казахской ССР
Выпускники Московского зоотехнического института
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва